Villevieilleest un toponyme français partagé par :
 Villevieille, commune française située dans le département du Gard, pourvue d'un château du  ;
 Villevieille, ancienne commune du département des Alpes-de-Haute-Provence, fusionnée avec Castellet-Saint-Cassien et Montblanc pour donner Val-de-Chalvagne.

 Philippe-Charles de Pavée de Villevieille (1738-1825), général et littérateur français ;
 Étienne-Joseph de Pavée de Villevieille (1739-1793), ecclésiastique français ;
 Louis Raymond Annibal de Pavée de Villevieille (1747-1817), général et amiral français ;
 Léon Villevieille (1826-1863), peintre et graveur français ;
 Joseph Villevieille (1829-1916), peintre français ;
 Julien Villevieille (1910-1998), déporté et résistant français.